Societas Mariae steht für:
 Marianisten, 1817 gegründeter römisch-katholischer Männerorden
 Maristenpatres, 1824 gegründeter römisch-katholischer Männerorden